Кубок України з футболу 2009/2010 — 19-ий розіграш Кубка України.

Учасники 
У цьому розіграші Кубка взяли участь 55 команд чемпіонату і володар Кубка України серед аматорів 2008 року:

Перший попередній етап 
Матчі першого попереднього раунду відбулися 18 липня 2009 року. Жеребкування цього раунду відбулося 7 липня.

Другий попередній етап 
Матчі першого попереднього етапу відбулися 4 і 5 серпня 2009 року. Жеребкування цього раунду відбулося 22 липня.

Через зняття зі змагань команди «ІгроСервіс» ФК «Харків» автоматично вийшов до 1/16 фіналу.

1/16 фіналу 

Матчі 1/16 фіналу відбулися 15 серпня 2009 року. Жеребкування відбулося 6 серпня.

1/8 фіналу 

Матчі 1/8 фіналу відбулися 12 вересня 2009 року. Жеребкування відбулося 19 серпня.

Чвертьфінали 

Матчі 1/4 фіналу відбулися 28 жовтня 2009 року. Жеребкування відбулося 23 вересня.

Півфінали 

Матчі 1/2 фіналу відбулися 24 березня 2010 року. Жеребкування цього етапу відбулося 11 листопада 2009 року.

Фінал

Найкращі бомбардири

Підсумкова таблиця 

|}

Джерела 
 Кубок України 2009/2010 — Офіційний сайт ФФУ
 Офіційний сайт ОПФКУ «Прем'єр-ліга»
 Професіональна футбольна ліга України

Примітки

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 2009—2010
 Кубок України з футболу серед аматорів 2009

2010 у футболі
2009 у футболі
2009 в українському спорті
2010 в українському спорті
Кубок України з футболу